Municipio de Sand Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sand Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Sand Creek (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Sand Creek (condado de Bartholomew, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Bartholomew.
 Municipio de Sand Creek (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Sand Creek (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Sand Creek (condado de Meade, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Meade.
 Municipio de Sand Creek (condado de Scott, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Sand Creek (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.